

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Olympique Marsiglia: 1975-1976

Competizioni internazionali
Coppa delle Alpi: 1
Bordeaux: 1980

Allenatore

Competizioni nazionali 
 
Al-Nasr: 1998

Competizioni internazionali 
 
Al-Nasr: 1998

Individuale 
 Trophées UNFP du football: 2
Miglior allenatore della Ligue 2: 2001
Miglior allenatore della Ligue 1: 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni

Pieds-noirs